Dake kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dake (socken), Hunan, 
 Dake (sockenhuvudort i Kina, Yunnan), 

Robotskapade Kinaförgreningar